USA Women’s Sevens 2015 – trzecia edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju USA Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 14–15 marca 2015 roku na Fifth Third Bank Stadium w Atlancie będąc trzecim turniejem sezonu 2014/2015.

Informacje ogólne 
Rozegrane na Fifth Third Bank Stadium zawody były trzecim turniejem sezonu 2014/2015 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby pod koniec lutego 2015 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Pierwszy dzień bez porażki zakończyły Nowozelandki, Australijki i Angielki, choć po raz drugi w tym sezonie liderkom cyklu poważnie zagroziły Rosjanki. Sensacją drugiego dnia było ćwierćfinałowa porażka reprezentacji Australii z gospodyniami, które następnie dotarły do finału, w którym wysoko uległy obrończyniom tytułu. Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Kayla McAlister, zaś najwięcej punktów zdobyła jej rodaczka Portia Woodman.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2014/2015)
USA Women’s Sevens
2015 w Stanach Zjednoczonych
Sport w Atlancie